

Ішимський сільський округ — сільський округ, Жаксинський район, Акмолинська область
 Ішимський сільський округ — сільський округ, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область

Див. також 
 Новоішимський сільський округ